Van Impe ist der Familienname folgender Personen:

 Amelie Van Impe (* 2004), belgische Tennisspielerin
 Darren Van Impe (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Ed Van Impe (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin Van Impe (* 1981), belgischer Radrennfahrer, Neffe von Lucien Van Impe
 Lucien Van Impe (* 1946), belgischer Radrennfahrer
 William Van Impe (* 1949), belgischer Bauingenieur